Rocks – czwarty album studyjny zespołu Aerosmith. Wydany w maju 1976 roku. 

W 2003 album został sklasyfikowany na 176. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Aerosmith